Plaça de les Glòries Catalanes – piazza di Barcellona
Glòries – stazione della metropolitana di Barcellona